Хе́йли Дафф (; ) — шотландская кёрлингистка.

В составе сборной Великобритании чемпион . В составе женской сборной Шотландии чемпионка Европы (). В составе юниорской женской сборной Шотландии участница . .

Играет в основном на позиции первого и третьего.

Достижения 
 : золото ().
 : золото (), бронза ().
 : бронза ().
 : бронза (, ).
 : золото (), серебро (, ).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Родилась в Новой Зеландии, затем её семья переехала в Шотландию.

Работает ассистентом в компании Garden Furniture Scotland. Учится в британском Открытом университете, изучает спорт и фитнес.

Кёрлингом начала заниматься в 8 лет, в кёрлинг её привёл её отец Джон Дафф (), который сам с молодости играет в кёрлинг (в числе прочего, серебряный призёр  2020); Хейли и Джон многократно выступали в смешанной паре, в частности, стали бронзовыми призёрами .

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Team Wilson (2021)
 
 Видео:
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Олимпийские чемпионы по кёрлингу
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2022 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы Европы по кёрлингу